Evropsko prvenstvo v nogometu 1968 je bilo tretje Evropsko prvenstvo v nogometu, ki je med 5. in 10. junijem 1968 potekalo v italijanskih mestih Rim, Firence in Neapelj. Zmagala je italijanska reprezentanca, drugo mesto je osvojila jugoslovanska, tretje pa angleška.

Prizorišča

Tekmovanje

Polfinale

Za tretje mesto

Finale

Statistika

Najboljši strelci
2 gola
 Dragan Džajić

1 gol
 Luigi Riva
 Angelo Domenghini
 Pietro Anastasi
 Geoff Hurst
 Bobby Charlton

1968
Športne prireditve v Italiji
1968 v športu
Šport v Rimu
Šport v Neaplju
Šport v Firencah